Béres ist der Familienname folgender Personen:

 Ernő Béres (* 1928), ungarischer Mittel- und Langstreckenläufer
 Ilona Béres (* 1942), ungarische Schauspielerin
 Zoltán Béres (* 1968), ungarischer Boxer